Het seizoen 2010/11 van de Nederlandse overgangsklasse hockey''' bij de heren had Schaerweijde en Hurley als kampioenen. 

Na de onderlinge play-off ontmoeting promoveerde Schaerweijde naar de hoofdklasse 2011/12. In het vervolg van de play-offs wist Hurley promotie af te dwingen door hoofdklasser HDM te verslaan. Gron.Studs,  Gooische, Groningen en Venlo degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/degradatie hoofdklasse 

Hockey in 2010
Hockey in 2011
Overgangsklasse hockey